Square Enix — японська компанія, розробник і видавець відеоігор. Утворилася в результаті об'єднання компаній Square і Enix, котре завершилося 1 квітня 2003 року.

З вересня 2005 року Square Enix володіє також розробником відеоігор та аркадних ігрових автоматів Taito Corporation, а з березня 2009 року — англійським видавництвом відеоігор Eidos Interactive, котре в липні 2009 року увійшло до складу Square Enix Europe.

З часу свого заснування компанія розробила й видала понад сотню відеоігор для різноманітних ігрових платформ. Square Enix здебільшого відома завдяки іграм жанру jRPG, зокрема, серіям Final Fantasy та Dragon Quest, а також серії Action/RPG Kingdom Hearts. У 2011 році загальний продаж ігор серії Dragon Quest становив понад 57 млн копій, а серії Final Fantasy перевищив 100 млн копій.

У цей список входять ігри, розроблені або видані Square Enix за ввесь час її існування як окремої компанії. Ігри, видані Taito під власним брендом, сюди не увійшли. Ігри, розроблені або видані для мобільних платформ, також винесено окремо. Ігри, розроблені або видані до об'єднання компаній, знаходяться відповідно в спискові ігор Square, спискові ігор Enix і спискові ігор Eidos.

Список відеоігор

Коментарі

Примітки

Посилання 
 Офіційний список ігор для Європи  
 Офіційний список ігор для Північної Америки  
 Офіційний список ігор для Японії  

Ігри Square Enix
Ігри Square
Ігри Enix